The Aftermath
The Aftermath (30 Rock)

Música 
 Aftermath (álbum de Hillsong United)
 Aftermath (álbum de The Rolling Stones)
 Aftermath (álbum de Amy Lee)
 Aftermath (canção de R.E.M.)
 Aftermath (canção de Muse)
 Aftermath Entertainment, gravadora norte-americana.

Filme 
 Aftermath, filme de 2017 com Arnold Schwarzenegger
Desambiguação